Мошинский (Мошинская) — славянская фамилия.

Мошинский 
 Мошинский, Август Фредерик (1731—1786) — польский государственный деятель, аристократ и архитектор.
 Мошинский, Адольф (1843—1907) — мэр Загреба в 1892—1904 годах.
  — польский педагог и публицист, пиарист.
  — украинский режиссёр и фотохудожник.
 Мошинский, Евгений Иванович (1881—1925) — генерал-хорунжий Армии УНР.
 Мошинский, Ежи (1847—1924) — польский публицист и писатель, журналист.
 Мошинский, Иосиф Юлианович (1860—1914) — архитектор, преподаватель.
 Мошинский, Казимир (1887—1959) — польский этнограф и этнолог, славист, педагог.
 Мошинский, Лешек (1928—2006) — польский филолог и лингвист, преподаватель, славист.
 Мошинский, Маркос (1921—2009) — мексиканский физик.
 Мошинский, Пётр Станислав (1800—1879) — польский общественный деятель, коллекционер и меценат.
 Мошинский, Фредерик Юзеф (1738—1817) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Мошинский, Юлиан Иванович (; 1809—1857) — польско-российский врач.
 Мошинский, Ян Кантий (ок. 1690—1737) — государственный деятель Речи Посполитой.

Мошинская 
 Мошинская, Станислава-Ванда Иосифовна (1917—1980) — советская учёная-историк.

Двойная фамилия 
 Чайковская-Мошинская, Янина Иосифовна (1920—2013) — жена композитора Бориса Чайковского.

Примечания